Ugoda – rodzaj umowy
 2 miejscowości w Polsce: 
 Ugoda – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko 
 Ugoda – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz